Aderllan Leandro de Jesus Santos (ur. 9 kwietnia 1989 w Pernambuco) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w portugalskim klubie Rio Ave FC. Wychowanek Salgueiro, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Araripina, CD Trofense, SC Braga, Valencia CF, EC Vitória oraz Al-Ahli Dżudda.

Sukcesy

SC Braga 
 Taça da Liga: 2012/13

Rio Ave FC 

 Mistrzostwo Ligi Portugal 2: 2021/22

Bibliografia 
 
 Aderllan Santos w bazie ForaDeJogo 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze CD Trofense
Piłkarze SC Braga
Piłkarze Valencii CF
Piłkarze São Paulo FC
Piłkarze EC Vitória
Urodzeni w 1989